W Polsce
 Kuzie – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław 
 Kuzie – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Kuzie – gromada